Любовиков — русская фамилия.

Носители 
 Любовиков, Михаил Константинович — революционный и партийный деятель
 Любовиков, Овидий Михайлович — поэт-фронтовик, сын Михаила Константиновича Любовикова